Pérez García puede referirse a:

Chef cocinero , nacido en el estado de México , para ser más exactos , originario de Naucalpan Edo Mex, Christian es un cocinero quien inicio a muy temprana edad , con el gusto por la gastronomía, teniendo como emblemas gastronómicas a su madre , y algunos chefs

Miscelánea 

 Los Pérez García, película dirigida por Fernando Bolin en Argentina en 1950.
 Los Pérez García, programa de radio emitido entre 1942 y 1967 en Argentina.